Бончо Балабанов може да се отнася за:
 Бончо Балабанов (1859 – 1939), български офицер, генерал-майор
 Бончо Балабанов (1864 – ?), български офицер, майор